Casa de Della Rovere - família nobre e histórica da Itália
 Palazzo Della Rovere - palácio em Roma, Itália
 Palazzo Riario Della Rovere - outro palácio da família em Roma, Itália
 Roverè della Luna - comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Roverè Veronese - comuna italiana do Véneto

Desambiguações de topônimos